FIM-92 Stinger, een raket
 Stinger (scootermerk), een scooter
 Stinger (computerspel), een computerspel voor Nintendo Entertainment System
 Stinger (mixdrankje), een mixdrankje van (rode) wodka en energiedrank
 Stinger (carcomputer), ontwikkelaar van radardetectors en meer recentelijk van de DSI Computer
 Stinger (attractie), een Invertigo-achtbaan in het Amerikaanse pretpark Dorney Park & Wildwater Kingdom